Oscar Dunn (1820?-1871) était un esclave puis un lieutenant-gouverneur de la Louisiane.
 Oscar Dunn (1844-1885) était un journaliste et un lexicographe canadien.